Palmer School steht für:

 Palmer School (Boxford), Schulgebäude in Boxford, Massachusetts
 Palmer School of Chiropractic, früherer Name des Palmer College of Chiropractic, Lehranstalt für Chiropraktik in Davenport, Iowa